Dondersiidae är en familj av blötdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Dondersiidae i ordningen Pholidoskepia, klassen maskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen rovmaskmollusker, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dondersiidae 10 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Maskmollusker
Dondersiidae